Ceioni Albí, notable romà
 Ceioni Bas, cònsol el 271
 Ceioni Postumi, pare de l'emperador Albí.